Persona 3 peut désigner :
 Persona 3, un satellite artificiel ;
 Shin Megami Tensei: Persona 3, un jeu vidéo.

Homonymie